Лига Леумит 1989/1990 — 38-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1989/1990
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1989 году
Спорт в Израиле в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990